Le mot stolt est un adjectif signifiant « fier » dans plusieurs langues germaniques dont le danois, le norvégien et le suédois.

Culture et société 
 Le Stolt Ilex (2010-) est un tanker libérien utilisé pour le transport de produits pétroliers et chimiques.
 Stolt-Nielsen est une entreprise d'aquaculture et d'autres activités maritimes, dont les sièges exécutifs sont basés à Londres (Royaume-Uni) et à Rotterdam (Pays-Bas).

Patronyme 
 Roine Stolt (1956-) est un guitariste, chanteur et compositeur suédois.